

Muziek 
 Bye Bye Love (The Everly Brothers), een nummer van The Everly Brothers uit 1957, gecoverd door Will Tura
 Bye Bye Love (The Cars), een nummer van The Cars uit 1978
 Bye Bye Love (Backstreet Boys), een nummer van de Backstreet Boys uit 2009

Film 
 Bye Bye Love (film), een Amerikaanse film van Sam Weisman uit 1995